The Big Picture ist der Titel folgender Werke:
 The Big Picture (1989), US-amerikanische Filmkomödie von Christopher Guest (1989)
 The Big Picture (2000), australisch-amerikanischer Kurzfilm von Michael und Peter Spierig (2000) 
 The Big Picture (2002), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Peter Friedman (2002) 
 The Big Picture (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1951–1964)
 The Big Picture (Album), Album von Elton John (1997)